L'edizione 1947-1948 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'AC Bellinzona.

Capocannoniere del torneo fu Josef Righetti (FC Grenchen), con 26 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1947-1948
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1947-1948
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1948-1949

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Calendario

Verdetti 
  Bellinzona Campione di Svizzera 1947-1948.
  La Chaux-de-Fonds vincitrice della Coppa Svizzera 1947-1948.
  Berna e Cantonal Neuchatel retrocessi in Lega Nazionale B 1948-1949.

Classifica marcatori

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1947 e 1948.
L'Express, annate 1947 e 1948.
L'Impartial, annate 1947 e 1948.
Le Temps, annate 1947 e 1948.
Tribune de Lausanne, annate 1947 e 1948.

Collegamenti esterni
 Stagione 1947/48 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1947-1948